Clastres peut désigner :

Patronyme

 Pierre Clastres (1934-1977), anthropologue et ethnologue français ;
 René Clastres (1908-1967), spéléologue français.

Toponyme
 Clastres, commune de l'Aisne (France).